

Geografia 
 Sour – nome romancio di Sur, comune del Canton Grigioni (Svizzera)
 Sour  – comune dell'Algeria

Musica 
 Sour  – gruppo musicale 
 Sour  – album degli Ours del 1994
 Sour  – singolo dei Limp Bizkit del 1997, dall'album Three Dollar Bill, Yall$
 Sour – album di Olivia Rodrigo del 2021

Altro 
 Sour  – cocktail